Ramsay [remzí] může být:

příjmení osob
 Bertram Ramsay (1883–1945) – britský admirál
 Gordon Ramsay (1966) – šéfkuchař a televizní osobnost
 William Ramsay (1852–1916) – skotský chemik
 William Ramsay (lední hokejista) (1895–1952) – kanadský hokejista

druhé příjmení
 James Ramsay MacDonald (1866–1937) – britský státník, premiér

název vydavatelství
 Ramsay – francouzské vydavatelství

podobné příjmení
 Ramsey